Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 959 dans le monde.

 Route régionale 959 en Finlande
  dans certains départements, en France